Zeballos puede referirse a:

Personas 
 Estanislao Zeballos, político y jurisconsulto argentino;
 Fernando de Zeballos, teólogo y filósofo español;
 Horacio Zeballos Gámez, político y profesor peruano;
 Horacio Zeballos, jugador de tenis argentino;
 Johnny Zeballos, periodista deportivo paraguayo; 
 Nena Zeballos, cantante boliviana;
 Wally Zeballos, cantante boliviano.
 Exequiel Zeballos, futbolista argentino.
 Agustín Zeballos rapero uruguayo

Divisiones administrativas 
 Zeballos Cué, barrio de Asunción, Paraguay;
 Zeballos, localidad del departamento de Paysandú, Uruguay;
 Estanislao Severo Zeballos, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;

Misceláneas 
 Estación Estanislao S. Zeballos, en la localidad homónima.